Geneviève Brisac (née en 1951), écrivain, lauréat du prix Femina en 1996 ; 
 Martin Brisac (1957-2019), dirigeant de radio français ;
 Paul Brisac (1902-1991), résistant français ;
 Pierre Brisac (1897-1975), officier français, résistant, général.